

Cinema 
 Rivelazione (Now and Forever) – film del 1934 diretto da Henry Hathaway
 Quando l'amore è poesia (Now and Forever) – film del 1956 diretto da Mario Zampi
 Now and Forever – film del 1983 diretto da Adrian Carr
 Now & Forever – film del 2002 diretto da Bob Clark
 Now and Forever  – film del 2006 diretto da Kim Seong-jung
 Now and Forever – film del 2012 diretto da Bob Holbrook

Letteratura 
 Ora e per sempre (Now and Forever) – romanzo di Danielle Steel del 1978
 Un segreto delizioso (Now and Forever) – romanzo di Diana Palmer del 1979
 Ora e per sempre (Now and Forever: Somewhere a Band is Playing & Leviathan '99) – antologia di Ray Bradbury del 2007

Musica

Album
 Now and Forever – album dei The Lettermen del 1974
 Now and Forever – album degli Air Supply del 1982
 Now & Forever – album di Anne Murray del 1994
 Now and Forever...Greatest Hits Live – album degli Air Supply del 1995
 Now & Forever – album di Kim Wilde del 1995
 Now and Forever – album dei Sattalites del 1995
 Now & Forever – album dei Color Me Badd del 1996
 Now and Forever – album dei Meduza del 2002
 Now and Forever – album dei Sister Sin del 2012

Raccolte
 Now and Forever: The Hits – raccolta dei TLC del 2003
 Now and Forever: The Video Hits – raccolta dei TLC del 2003
 Now & Forever - Best of Xandria – raccolta degli Xandria del 2008

Singoli
 Now and Forever (You and Me) – singolo di Anne Murray del 1986
 Now and Forever – singolo di Carole King del 1992
 Now and Forever – singolo di Richard Marx del 1994
 Now and Forever – singolo delle Hinoi Team del 2006

Televisione 
 Now and Forever – serie televisiva filippina